Драфт расширения НХЛ 1970 года состоялся 10 июня в отеле «Королева Елизавета» в Монреале.

Процедура драфта 
В 1970 году в состав НХЛ вошли ещё два клуба – «Баффало Сэйбрз» и «Ванкувер Кэнакс». 10 июня был проведён драфт расширения для команд-новичков, которые укомплектовали свои составы и были включены в Восточный дивизион.

Правила драфта 
Правила драфта расширения 1970 года были схожи с правилами драфта расширения 1967 года: две новые команды должны были выбрать по 18 полевых игроков и 2 вратаря из числа не «защищённых» хоккеистов 12 других клубов, игравших в НХЛ. Право первого выбора досталось «Баффало Сэйбрз».

Итоги драфта 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

Ссылки 
 Драфт расширения НХЛ 1970 года  на The Internet Hockey Database  
 Любительский Драфт НХЛ 1970 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1970/71

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1970 год в хоккее